19 июля 2012 года новым производителем формы стала компания Nike. Также новыми титульными спонсорами клуба стали компания «Energy Standart Group» и благотворительный фонд «Территория добра» (призванный заменить фонд «Подари жизнь!»).

Форма 
19 июля 2013 года Компания «Nike Football» представила домашнюю форму Футбольного клуба «Анжи». форма выполнена в традиционной для команды желто-зеленой гамме. Яркий солнечный оттенок градиентом переходит в зеленый к нижней части футболки. Слева на груди, у сердца, помещен логотип клуба с традиционным орлом. Шорты желтого цвета дополнены зелеными вставками по бокам. Впервые у клуба будет спонсор Energy Standard Group (став первым иностранным спонсором клуба). Выездная форма состоит полностью из белого цвета, с черной полоской, идущей от воротника и до середины футболки. Презентация новой гостевой формы состоялась 27 июня 2013 года в товарищеском матче против «Интера (Баку)».

Состав команды 
Состав футбольного клуба, а также матчи и голы за клуб учитываются на конец футбольного сезона.

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето 

Общие расходы:  134 250 000

Зима 

Общие расходы:  16 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 
По часто используемой схеме 4-2-3-1

Общая статистика

Предсезонные и товарищеские матчи

Лето 2013

Зима 2014

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА

Групповая стадия

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 

2013/2014
Анжи
Анжи